Los caseasaurios (Caseasauria) originalmente se referían a un suborden de pelicosaurios, pero fue redefinido para designar un clado de sinapsidos primitivos. Actualmente se conocen a partir del periodo Pensilvánico, e incluye dos familias superficialmente diferentes, los pequeños insectívoros o carnívoros Eothyrididae, y los grandes herbívoros Caseidae.

Los ancestros de los Caseasaurios pudieron provenir de un sinápsido reptiliforme, insectívoro u omnívoro de la época Pensilvánico del Carbonífero, que recordase a Archaeothyris o Eocasea. Los Caseasauridos eran abundantes y tuvieron éxito a finales del Pérmico Inferior. Pero en el Pérmico Medio, eran menos abundantes debido a la evolución de terápsidos con más éxito y en el Pérmico Superior se extinguen. El último caseasaurio desapareció en la extinción masiva del Pérmico-Triásico; ninguna especie de caseasaurio llegó al periodo Triásico.

A continuación, se muestra las relaciones filogéneticas del grupo:

Referencias

Fuentes 

 Robert Reisz, 1986, Handbuch der Paläoherpetologie – Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 17A Pelycosauria Verlag Friedrich Pfeil, ISBN 3-89937-032-5
 Michel Laurin and Reisz, R. R., 1997, Autapomorphies of the main clades of synapsids

Véase también 
 Lista de pelicosaurios
 Evolución de los mamíferos
 Tetrápodos